Bergamasco kan syfta på:

 Bergamasco – en hundras från Italien

Geografi

Italien 

 Bergamasco, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria,